H – ottava lettera dell'alfabeto italiano
Н – lettera dell'alfabeto cirillico
H – lettera dell'alfabeto greco

Biochimica 
 Nella codifica degli amminoacidi ordinari, H è l'abbreviazione dell'istidina.

Cancelleria 
 H è una gradazione della scala di durezza delle matite inglese.

Chimica 
 H è il simbolo dell'idrogeno
 H è il simbolo dell'entalpia.

Fisica 
 h è la Costante di Planck.
 H è il simbolo del vettore campo magnetico.
 H è il simbolo della costante di Hubble

Informatica 
 h è l'estensione degli header del linguaggio di programmazione C

Matematica 
  rappresenta i quaternioni.

Metrologia 
 H è il simbolo dell'unità SI derivata per l'induttanza elettrica, l'henry.
 h, etto, è il prefisso SI che significa cento, 102.
 h è anche il simbolo dell'ora, unità di misura del tempo.

Musica 
 H corrisponde alla nota si, settimo grado della scala di do, nella notazione in uso nei paesi di lingua tedesca. 
 H è lo pseudonimo assunto da Steve Hogarth, cantante dei Marillion a partire dal 1989, dopo la fuoriuscita dello storico cantante della band, Fish.
H – singolo di Ayumi Hamasaki del 2002, dall'album Rainbow 
H – album di Enrico Nascimbeni del 2011
 H è una canzone dei Tool presente nell'album Ænima

Trasporti 
 H è la denominazione del primo furgone monoscocca Citroën. 
 H è la sigla automobilistica internazionale dell'Ungheria.
 H, quale iniziale di Hospital, è la lettera scelta a livello internazionale per indicare, nella segnaletica stradale, la presenza o la vicinanza di un Ospedale.
 H, è un'indicazione letterale marcata sugli Eliporti, che sta per Helicopter, in italiano Elicottero.

Altro 
 Negli anime (cartoni animati giapponesi), H è l'abbreviazione per "hentai": vedi anche Ecchi.
 H è il soprannome di Adrian Smith, chitarrista della band Iron Maiden.
 H è un romanzo dello scrittore Philippe Sollers (1973).
 L'H-index è un indice per quantificare la prolificità e l'impatto del lavoro di uno scienziato.

Pagine correlate
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per H.
Acca

Altri progetti